Elizabethville ist der Name folgender Orte:
 Elizabethville (Ontario), Kanada
 Elizabethville (Pennsylvania), Stadt im Dauphin County, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Elisabethville/Élisabethville